Nicolás de Wurtemberg (; Carlsruhe, 1 de marzo de 1833-ibidem, 22 de febrero de 1903) fue un oficial del Imperio austríaco.

Biografía

Primeros años y familia 
El duque Nicolás nació en Carlsruhe, Reino de Prusia (ahora Pokój, Polonia); era el tercer hijo del duque Eugenio de Wurtemberg (1788-1857) (hijo del duque Eugenio Federico de Wurtemberg, y de la princesa Luisa de Stolberg-Gedern) por su segundo matrimonio con la princesa Elena de Hohenlohe-Langenburg (1807-1880) (hija del príncipe Carlos Luis de Hohenlohe-Langenburg y de la condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth). Nicolás tenía tres medios hermanos por el matrimonio previo de su padre con la princesa Matilde de Waldeck-Pyrmont.

Carrera militar 
Después de atender a la escuela secundaria en Breslau, estudió en la Universidad de Hannover. Inicialmente ingresó en la Marina austríaca, y más tarde en el Ejército austríaco. En 1860, alcanzó el rango de mayor, y en 1864 participó en la segunda guerra de Schleswig y en 1866 en la guerra austro-prusiana.

Después viajó a España y al Norte de África. Desde 1877, fue mayor general y general de brigada en Cracovia, y en 1882 fue estacionado como teniente y comandante de división en Komarno.

Matrimonio 
El 8 de mayo de 1868, en Carlsruhe, contrajo matrimonio con la duquesa Guillermina de Wurtemberg (1844-1892), hija del duque Eugenio de Wurtemberg y de la princesa Matilde de Schaumburg-Lippe. Guillermina era la hija mayor del medio hermano de Nicolás. No tuvieron descendencia.

Últimos días 
Desde 1888, el duque Nicolás vivió en Carlsruhe, donde operó como agricultor y silvicultor, y llevó a cabo estudios sobre la industria pesquera. Como miembro de la Casa de Wurtemberg, en 1885 obtuvo un asiento en los Estados de Wurtemberg.

Nicolás murió el 22 de febrero de 1903. A su muerte, la tercera rama de la Casa de Wurtemberg (Carlsruhe) se extinguió en la línea masculina. Su funeral tuvo lugar el 27 de febrero de 1903. De acuerdo con su deseo testamentario, Carlsruhe pasó al rey Guillermo II, y estuvo en su posesión desde 1903 hasta su muerte en 1921; anualmente el rey pasaba varias semanas de vacaciones cazando en Carlsruhe. Después de la muerte del rey, Carlsruhe y la jefatura de la Casa de Wurtemberg pasaron al duque Alberto (1865-1939).

Honores 
 :
 Gran Cruz de la Orden de la Corona de Wurtemberg, 1847
 Gran Cruz de la Orden de Federico
 Medalla del Jubileo
   Austria-Hungría:
 Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría, 1896
 Medalla del Jubileo Militar 
 Condecoración al Servicio para Oficiales (50 años)
 : Caballero de la Orden de San Huberto, 1896
  Principado de Lippe: Cruz de Honor de la Orden de la Casa de Lippe, 1.ª Clase con Espadas
  Reino de Prusia:
 Caballero de Honor de la Orden de San Juan, 1890; Caballero de Justicia, 1892
 Caballero de la Orden del Águila Negra, 18 de enero de 1900
 : Caballero de la Orden de la Corona de Ruda, 1899

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Genealogics - Leo van de Pas - Herzog Nikolaus von Württemberg
thePeerage.com - Nikolaus Herzog von Württemberg
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 223
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: II 525

Personas de la Provincia de Silesia
Duques no reinantes de Württemberg
Militares del Imperio Austríaco
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Duques de Wurtemberg
Silvicultores de Austria